José Luis Fernández puede referirse a:

 José Luis Fernández (1987-), futbolista argentino.
 José Luis Fernández (1959-), músico argentino.
 José Luis Fernández Alonso (1959-), botánico español-colombiano.
 José Luis Fernández del Amo (1914–1995), arquitecto español.
 José Luis Fernández Eguia "El Pirri" (1965-1988), actor español.
 José Luis Fernández Fernández (1943-), escultor español.
 José Luis Fernández García (1954-), Gran Maestro Internacional de ajedrez español.
 José Luis Fernández Expósito (1963-), actor español.
 José Luis Fernández Manzanedo (1956-), futbolista (portero) español.
 José Luis Fernández Menéndez (1982-), gimnasta artístico español.
 José Luis Fernández Prieto (1963-), futbolista español.
José Luis Fernández Juan (1966-), filólogo y escritor español.
 José Luis Fernández, actor mexicano conocido por personajes como "El Ropavejero" y "El Matafácil", en las series de televisión cómica mexicana El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado.
 José Luis María Fernández (1973-), futbolista argentino.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández